Argenton és un municipi francès al departament d'Òlt i Garona (regió de Nova Aquitània).

Referències 

Municipis d'Òlt i Garona